Asklund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bror Asklund (1896–1969), geolog
 Erik Asklund (1908–1980), författare
 Gabriella Asklund-Sohlberg (1890–1973), målare och grafiker
 Harry Asklund (1917–1985), skådespelare
 Lars Asklund (född 1942), asrkitekt
 Lis Asklund (1913–2006), kuraator, radiomedarbetare och författare
 Olof Asklund (1848–1928), bageridirektör

Svenska efternamn